Ильяс — пик в Алтайских горах, находится в Кош-Агачском районе Республики Алтай РФ.

Принадлежит системе Южно-Чуйского хребта, вершина покрыта ледником, с которого стекают реки — Караоюк на север и множество ручьёв на южных склонах. Высота — 3746,8 м над уровнем моря.

Примечания 

Горные вершины Южно-Чуйского хребта